Джордж Тулиа́тос (; род. 9 декабря 1929, Мемфис, Теннесси, США — 8 декабря 2017, Беллингхем, Вашингтон) — американский актёр греческого происхождения. Будучи сооснователем «Front Street Theater» в Мемфисе, является пионером местного театрального движения, создавшего широкий спектр произведений в жанрах драма, комедия и мюзикл.

Окончил Айовский университет.

В 1958 году совместно с  основал «Front Street Theater» в Мемфисе.

Фильмография

Ссылки 
 Джордж Тулиатос в IMDb

Примечания 

Киноактёры США
Выпускники Айовского университета